55 км, 55-й киломе́тр — топоним в России и Украине.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 55 км — остановочный пункт / пассажирская платформа на участке Москва — Черусти в Московской области, Московская железная дорога. Код 194776
 55 км — остановочный пункт на участке Мга — Будогощь в Киришском районе Ленинградской области, Октябрьская железная дорога. Код 045251
 55 км — остановочный пункт / пассажирская платформа на линии Окуловка — Неболчи, Октябрьская железная дорога (Новгородская область). Код 054415
 55 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, линия Валдай — Крестцы, Октябрьская железная дорога Новгородская область). Код 055484
 55 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога (Республика Карелия). Код 026513
 55 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Горьковская железная дорога (Республика Татарстан). Код 249216
 55 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Горьковская железная дорога (Нижегородская область). Код 266071
 55 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Горьковская железная дорога (Владимирская область). Код 240315
 55 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Донецкая железная дорога (Донецкая область). Код 496261
 55 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога (Ростовская область). Код 587719
 55 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Белгородская область). Код 581214
 55 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога (Самарская область). Код 636559
 55 км — прежнее (до 17 апреля 1993 года) название остановочного пункта Радонеж Ярославского направления МЖД.